Efate kan syfta på:

 Efate – ett släkte av spindlar
 Éfaté, ö – en ö i provinsen Shefa i Vanuatu